Elemento sull'asse delle ordinate in un sistema di riferimento cartesiano
 Ordinata – elemento costruttivo di uno scafo nautico
Ordinata – elemento costruttivo di uno scafo aeronautico